Wahlkreis Dresden 5 steht für folgende Landtagswahlkreise:

* Wahlkreis Dresden V (1990)
 Wahlkreis Dresden 5 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden 5 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 5 (seit 2014)